Bresje est un toponyme qui peut désigner :
Bresje, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Bresje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje ;
Bresje/Bresje, un village du Kosovo situé dans la  commune (municipalité) de Fushë Kosovë/Kosovo Polje, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).